Bośnia i Hercegowina
 Hase – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Bijeljina

 Niemcy
 Hase – rzeka, dopływ Ems

 Osoby
 Conrad Wilhelm Hase – niemiecki architekt
 Ernst Hase – niemiecki malarz
 Raimar von Hase – nambijski farmer

 Inne
 Hase – maskotka

 Zobacz też
 Hasee
 Hasse
 Hassee